Altitude – album dei Laundrette del1997
 Altitude – album degli Autumn del 2009
 Altitude – film del 2010 diretto da Kaare Andrews